Driesprong (verkeer), een kruispunt met drie armen
 het atletieknummer hink-stap-springen;
 een oefening bij het springen in de paardensport.

Plaatsen en gehuchten:
 Driesprong (Noord-Brabant), een plaats in de gemeente Breda.
 Driesprong (Gelderland), een buurtschap in de gemeente Ede.
 De Driesprong (Westland), een buurtschap in de gemeente Westland

Als namen van straten of pleinen:
 De Driesprong (Rosmalen), een plein in Rosmalen.

Gebouwen:
 De Driesprong (Barendrecht), een sporthal in Barendrecht